

Toponymie
En :
Legarda est un village faisant partie de la Navarre.
Legarda est un village faisant partie de la municipalité de Vitoria-Gasteiz.
En :
Legarda est un village de la gmina de Gostynin dans la powiat de Gostynin de la voïvodie de Mazovie

Patronymie
En :
Henri Legarda est le président du club de football professionnel Le Mans Football Club.